12e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 12e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid